Crocicreas — рід грибів родини Helotiaceae. Назва вперше опублікована 1849 року.

Класифікація 
До роду Crocicreas відносять 79 видів:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1849. Summa vegetabilium Scandinaviae. 2:259-572 - P.418

Роди грибів